«Кра́сные брасле́ты» () — американский телесериал в жанре подростковой драмы и комедии, разработанный Маргарет Нэгл. Телесериал транслировался на телеканале Fox с 17 сентября 2014 года по 7 февраля 2015 года и является ремейком одноименного испанского драматического шоу.

26 ноября 2014 года телеканал приостановил производство телесериала на тринадцатом эпизоде. 12 января 2015 года Fox объявил о закрытии сериала, а старт показа оставшихся трёх эпизодов был назначен на 31 января 2015 года. Двухчасовой финал сериала вышел в эфир 7 февраля 2015 года.

Сюжет 
Действие в сериале сфокусировано на группе подростков из шести человек, которые постоянно живут в педиатрическом отделении больницы.

Актёры и персонажи

Основной состав

Второстепенный состав

Эпизоды

См. также 
 Красные браслеты (телесериал, Испания) — испанский оригинал
 Красные браслеты (телесериал, Россия — Украина) — российско-украинская адаптация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Fox
Телесериалы ABC Studios
Телесериалы Amblin Entertainment
Телесериалы США, завершённые в 2015 году